Dit is een lijst van planetoïden 601-700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (601) Nerthus || 1906 UN || 21 juni 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (602) Marianna || 1906 TE || 16 februari 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (603) Timandra || 1906 TJ || 16 februari 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (604) Tekmessa || 1906 TK || 16 februari 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (605) Juvisia || 1906 UU || 27 augustus 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (606) Brangäne || 1906 VB || 18 september 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (607) Jenny || 1906 VC || 18 september 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (608) Adolfine || 1906 VD || 18 september 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (609) Fulvia || 1906 VF || 24 september 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (610) Valeska || 1906 VK || 26 september 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (611) Valeria || 1906 VL || 24 september 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (612) Veronika || 1906 VN || 8 oktober 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (613) Ginevra || 1906 VP || 11 oktober 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (614) Pia || 1906 VQ || 11 oktober 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (615) Roswitha || 1906 VR || 11 oktober 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (616) Elly || 1906 VT || 17 oktober 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (617) Patroclus || 1906 VY || 17 oktober 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (618) Elfriede || 1906 VZ || 17 oktober 1906 || Heidelberg || K. Lohnert
|-
| (619) Triberga || 1906 WC || 22 oktober 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (620) Drakonia || 1906 WE || 26 oktober 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (621) Werdandi || 1906 WJ || 11 november 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (622) Esther || 1906 WP || 13 november 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (623) Chimaera || 1907 XJ || 22 januari 1907 || Heidelberg || K. Lohnert
|-
| (624) Hektor || 1907 XM || 10 februari 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (625) Xenia || 1907 XN || 11 februari 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (626) Notburga || 1907 XO || 11 februari 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (627) Charis || 1907 XS || 4 maart 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (628) Christine || 1907 XT || 7 maart 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (629) Bernardina || 1907 XU || 7 maart 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (630) Euphemia || 1907 XW || 7 maart 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (631) Philippina || 1907 YJ || 21 maart 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (632) Pyrrha || 1907 YX || 5 april 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (633) Zelima || 1907 ZM || 12 mei 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (634) Ute || 1907 ZN || 12 mei 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (635) Vundtia || 1907 ZS || 9 juni 1907 || Heidelberg || K. Lohnert
|-
| (636) Erika || 1907 XP || 8 februari 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (637) Chrysothemis || 1907 YE || 11 maart 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (638) Moira || 1907 ZQ || 5 mei 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (639) Latona || 1907 ZT || 19 juli 1907 || Heidelberg || K. Lohnert
|-
| (640) Brambilla || 1907 ZW || 29 augustus 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (641) Agnes || 1907 ZX || 8 september 1907 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (642) Clara || 1907 ZY || 8 september 1907 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (643) Scheherezade || 1907 ZZ || 8 september 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (644) Cosima || 1907 AA || 7 september 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (645) Agrippina || 1907 AG || 13 september 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (646) Kastalia || 1907 AC || 11 september 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (647) Adelgunde || 1907 AD || 11 september 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (648) Pippa || 1907 AE || 11 september 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (649) Josefa || 1907 AF || 11 september 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (650) Amalasuntha || 1907 AM || 4 oktober 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (651) Antikleia || 1907 AN || 4 oktober 1907 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (652) Jubilatrix || 1907 AU || 4 november 1907 || Wenen || J. Palisa
|-
| (653) Berenike || 1907 BK || 27 november 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (654) Zelinda || 1908 BM || 4 januari 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (655) Briseïs || 1907 BF || 4 november 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (656) Beagle || 1908 BU || 22 januari 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (657) Gunlöd || 1908 BV || 23 januari 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (658) Asteria || 1908 BW || 23 januari 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (659) Nestor || 1908 CS || 23 maart 1908 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (660) Crescentia || 1908 CC || 8 januari 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (661) Cloelia || 1908 CL || 22 februari 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (662) Newtonia || 1908 CW || 30 maart 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (663) Gerlinde || 1908 DG || 24 juni 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (664) Judith || 1908 DH || 24 juni 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (665) Sabine || 1908 DK || 22 juli 1908 || Heidelberg || W. Lorenz
|-
| (666) Desdemona || 1908 DM || 23 juli 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (667) Denise || 1908 DN || 23 juli 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (668) Dora || 1908 DO || 27 juli 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (669) Kypria || 1908 DQ || 20 augustus 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (670) Ottegebe || 1908 DR || 20 augustus 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (671) Carnegia || 1908 DV || 21 september 1908 || Wenen || J. Palisa
|-
| (672) Astarte || 1908 DY || 21 september 1908 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (673) Edda || 1908 EA || 20 september 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (674) Rachele || 1908 EP || 28 oktober 1908 || Heidelberg || W. Lorenz
|-
| (675) Ludmilla || 1908 DU || 30 augustus 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (676) Melitta || 1909 FN || 16 januari 1909 || Greenwich || P. Melotte
|-
| (677) Aaltje || 1909 FR || 18 januari 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (678) Fredegundis || 1909 FS || 22 januari 1909 || Heidelberg || W. Lorenz
|-
| (679) Pax || 1909 FY || 28 januari 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (680) Genoveva || 1909 GW || 22 april 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (681) Gorgo || 1909 GZ || 13 mei 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (682) Hagar || 1909 HA || 17 juni 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (683) Lanzia || 1909 HC || 23 juli 1909 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (684) Hildburg || 1909 HD || 8 augustus 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (685) Hermia || 1909 HE || 12 augustus 1909 || Heidelberg || W. Lorenz
|-
| (686) Gersuind || 1909 HF || 15 augustus 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (687) Tinette || 1909 HG || 16 augustus 1909 || Wenen || J. Palisa
|-
| (688) Melanie || 1909 HH || 25 augustus 1909 || Wenen || J. Palisa
|-
| (689) Zita || 1909 HJ || 12 september 1909 || Wenen || J. Palisa
|-
| (690) Wratislavia || 1909 HZ || 16 oktober 1909 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (691) Lehigh || 1909 JG || 11 december 1909 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (692) Hippodamia || 1901 HD || 5 november 1901 || Heidelberg || M. F. Wolf, A. Kopff
|-
| (693) Zerbinetta || 1909 HN || 21 september 1909 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (694) Ekard || 1909 JA || 7 november 1909 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (695) Bella || 1909 JB || 7 november 1909 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (696) Leonora || 1910 JJ || 10 januari 1910 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (697) Galilea || 1910 JO || 14 februari 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (698) Ernestina || 1910 JX || 5 maart 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (699) Hela || 1910 KD || 5 juni 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| (700) Auravictrix || 1910 KE || 5 juni 1910 || Heidelberg || J. Helffrich|}

Planetoïdenlijsten